Hasselbach – comune del circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Hasselbach – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)